Axima steht für:
 den lateinischen Namen des heutigen Aime, der Hauptstadt des antiken Alpenvolkes der Ceutronen
 Axima, der frühere Name von Cofely Deutschland